Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Atlas :
 Le  est un vaisseau de ligne de  rang armé de 98 canons lancé en 1782 et détruit en 1821.
 Le  est un vaisseau de ligne de  rang armé de 91 canons lancé en 1860 mais gardé en réserve après ses essais de chaudière. Jamais admis au service actif, il est prêté en  au  et finalement détruit en 1904.

Notes et références 
 

Atlas